Sylwin – imię męskie, forma żeńska to Sylwina
 Sylwin – minerał z gromady halogenków.